Kabila kan syfta på
 Laurent-Désiré Kabila (1939–2001), en kongolesisk rebelledare och politiker, president i Kongo-Kinshasa 1997-2001
 Joseph Kabila (1971–), son till Laurent-Désiré Kabila och hans efterträdare som president 2001
 Kecamatan Kabila, ett distrikt i Indonesien